Tenisový turnaj WTA Sony Ericsson Open 2008, známý také jako Miami Masters 2008, se konal ve dnech 26. března – 6. dubna v Miami ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Tier I. Odměny činily 3 770 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
  Justine Heninová (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Anna Čakvetadzeová (3. kolo)
  Venus Williamsová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Serena Williamsová (vítězka)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Jelena Dementěvová (čtvrtfinále, skreč)
  Patty Schnyderová (3. kolo)
  Nicole Vaidišová (2. kolo)
  Dinara Safinová (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (2. kolo, skreč)
  Ágnes Szávayová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (4. kolo)
  Agnieszka Radwańska (2. kolo)
  Sybille Bammerová (3. kolo)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Aljona Bondarenková (2. kolo)
  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Virginie Razzanová (2. kolo)
  Amélie Mauresmová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Sania Mirzaová (odstoupila)
  Michaëlla Krajiceková (2. kolo)
  Karin Knappová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Justine Heninová
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 8
| RD1-team2= Serena Williamsová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Světlana Kuzněcovová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Venus Williamsová
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=10
| RD1-team5= Jelena Dementěvová
| RD1-score5-1=1
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=r
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Jelena Jankovićová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Věra Zvonarevová
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=13
| RD1-team8= Dinara Safinová
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=7
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Světlana Kuzněcovová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3=3
| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Jelena Jankovićová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=19
| RD2-team4= Věra Zvonarevová
| RD2-score4-1=1
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=8
| RD3-team1= Serena Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=4
| RD3-team2= Jelena Jankovićová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=3
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= A Nakamura
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= N Dechy
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01=  S Kuzněcova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J-žan Čan
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Perebijnis
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04=  V Azarenka
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= A Radwańska
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06={{nowrap| M Larcher de Brito}}
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= N Dechy
| RD2-score07-1=66
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=16
| RD2-team08=  Š Pe'er
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= S Kuzněcova
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=25
| RD3-team02= V Azarenka
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=0
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= S Pe'er
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

 8. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (finále)
  Katarina Srebotniková /  Ai Sugijama (vítězky)
  Květa Peschkeová /  Rennae Stubbsová (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Čuang Ťia-žung (2. kolo)
  Jen C’ /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Aljona Bondarenková /  Kateryna Bondarenková (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Šachar Pe'erová (semifinále)
  Jelena Lichovcevová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 PAvouk dvouhry a kvalifikace dvouhry žen
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2008
Miami Masters
Tenis v USA v roce 2008